«Trei culori» («Три цвета») — гимн Румынии в 1977—1989 годах. После Румынской революции 1989 года был заменён гимном «Deşteaptă-te, române!».

Текст гимна основан на одноимённой румынской патриотической песне, музыку к которой написал Чиприан Порумбеску. Первоначальный текст песни претерпел серию изменений, чтобы более соответствовать коммунистической идеологии.

В первые годы правления Николае Чаушеску, когда началось ухудшение отношений Румынии и СССР, гимн 1953 года стал исполняться только в оркестровой версии, без слов. Режим Чаушеску требовал создания нового гимна. 28 октября 1977 года был принят закон № 33, утверждающий адаптированный текст песни «Три цвета» в качестве государственного гимна.

Название гимна символизирует румынский флаг, состоящий из полос трех цветов: красного, жёлтого и синего.

Текст гимна

Первоначальный текст Патриотической песни

Ссылки 
 статья «Пять режимов, пять гимнов» (на румынском)
 Sound file (mp3)

Бывшие гимны
Песни 1977 года
Песни Румынии
Социалистическая Республика Румыния